Якунинская:
 Якунинская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Якунинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.